Laçın steht für:
 
 Laçın (Laçın), Stadt im Rayon Laçın, Aserbaidschan
 Laçın (Rayon), Bezirk in Aserbaidschan
 Laçin (Çorum), Stadt in der Provinz Çorum, Türkei
 Latschin-Korridor, Korridor in Bergkarabach

Laçın ist der Familienname folgender Personen:

 Berna Laçin (* 1970), türkische Schauspielerin und Fernsehmoderatorin